Stanga – antica nobile famiglia mantovana
Gianluigi Stanga – ex ciclista e dirigente sportivo italiano.
Officine Meccaniche della Stanga – ex-industria italiana di costruzioni ferro-tranviarie.
Stanga – zona di Padova (uscendo dalla cerchia muraria rinascimentale verso est).
Stanga – quartiere di Vicenza (all'uscita della città verso est, in direzione Padova).
10131 Stånga – asteroide della fascia principale